Модерна породица је америчка телевизијска псеудодокументарна комедија ситуације коју су сворили Кристофер Лојд и Стивен Левитан за -{ABC}-.

Током серије, емитовано је 250 епизода у једанаест сезона, између 23. септембра 2009. и 8. априла 2020. године.

Преглед серије
{| class="wikitable" style="text-align: center"
! colspan="2" rowspan="2" |Сезона
!rowspan="2" |Епизоде
!colspan="3" |Премијерно приказивање (САД)
!colspan="3" |Премијерно приказивање (Србија)
|-
!Премијера
!Финале
!Мрежа
!Премијера
!Финале
!Мрежа
|-
| style="background-color: #FB680D" |
| style="background-color: #EAECF0" |1.
| 24
| 
| 
| rowspan="11"|
| 
| 
| rowspan="11"|
|-
| style="background-color: #E7BFA1" |
| style="background-color: #EAECF0" |2.
| 24
| 
| 
| 
| 
|-
| style="background-color: #ED9121" |
| style="background-color: #EAECF0" |3.
| 24
| 
| 
| 
| 
|-
| style="background-color: #CA8855" |
| style="background-color: #EAECF0" |4.
| 24
| 
| 
| 
| 
|-
| style="background-color: #1B1B1B" |
| style="background-color: #EAECF0" |5.
| 24
| 
| 
| 
| 
|-
| style="background-color: #2E5732" |
| style="background-color: #EAECF0" |6.
| 24
| 
| 
| 
| 
|-
| style="background-color: #343434" |
| style="background-color: #EAECF0" |7.
| 22
| 
| 
| 
| 
|-
| style="background-color: #C2B280" |
| style="background-color: #EAECF0" |8.
| 22
| 
| 
| 
| 
|-
| style="background-color: #C29B56" |
| style="background-color: #EAECF0" |9.
| 22
| 
| 
| 
| 
|-
| style="background-color: #CACACA" |
| style="background-color: #EAECF0" |10.
| 22
| 
| 
| 
| 
|-
| style="background-color: #F15723" |
| style="background-color: #EAECF0" |11.
| 18
| 
| 
| 
| 
|}

Гледаност

Референце

Спољашње везе 
 
 

Спискови епизода ТВ серија